Love at First Hate – album dei The Veldt del 1998
 Love at First Hate – romanzo di Muriel Garcia del 2016
 Love at First Hate – romanzo di J. L. Merrow del 2018
 Love at First Hate – serie televisiva thailandese del 2018